Турнір другої ліги сьомого чемпіонату України з футболу 1997—1998 проводився з 31 липня 1997 по 29 червня 1998 року.

Учасники турніру 
У турнірі команд другої ліги брали участь 52 команди, які були розділені на 3 групи:

 — команди, що опустилися з першої ліги.
 — команди, що отримали статус професіоналів перед початком чемпіонату.

Перед початком сезону команда «Ригонда» (Біла Церква) мала назву «Рось», команда «Металіст-2» (Харків) — «Авангард-Металіст».

З 9 жовтня 1997 року команда «Нерафа» (Славутич) змінила назву на «Славутич-ЧАЕС», команда ФК «Петрівці» преїхала в Миргород і змінила назву на ФК «Миргород».

Після першого кола команда «Зірка-НІБАС-2» (Кіровоград) змінила назву на «Зірка-2».

Група А

Підсумкова таблиця 

|}

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група Б

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Динамо» (Одеса) зберегла місце у другій лізі, зайнявши місце команди «СКА-Лотто» (Одеса) і буде виступати під назвою «Динамо-СКА».

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Група В

Підсумкова таблиця 

|}

Команда «Аверс» (Бахмач) знялася із змагань після 8-го туру. Результати всіх матчів з її участю анульовано.

Найкращі бомбардири

Результати матчів

Перехідний турнір за право грати в першій лізі

Результати матчів 

Після 2-го туру відбулося засідання, на якому представники команд-учасниць, враховуючи те, що учасники першої ліги визначились («Кристал» втратив шанси посісти третє місце), вирішили припинити турнір.

Турнірна таблиця 

|}

«Буковина» зберегла, а «Поділля» і «Шахтар-2» здобули право наступного сезону виступати у першій лізі.

Перехідний турнір за право грати в другій лізі

Підсумки 
Піднялися в першу лігу: «Поділля» (Хмельницький), «Шахтар-2» (Донецьк).

Позбавлені статусу професіоналів: «Покуття» (Коломия), «Гірник» (Павлоград), «Металург» (Комсомольське).

Другу лігу поповнили чемпіон і віце-чемпіон України серед аматорів: «Енергетик» (Бурштин), «Даліс» (Комишуваха), переможець перехідних матчів за право грати в другій лізі: «Шахтар» (Горлівка), а також: «Кривбас-2» (Кривий Ріг), «Металург-2» (Запоріжжя), «ВПС» (Краматорськ).

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998: вища ліга
 Чемпіонат України з футболу 1997—1998: перша ліга
 Кубок України з футболу 1997—1998
 Чемпіонат України з футболу серед аматорів 1997—1998

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 7-й чемпионат Украины-1997/98 — Украинский футбол от Алексея Кобызева
 Чемпионат Украины 1997-1998 — Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Архів чемпіонатів України на сайті ukrsoccerhistory.com
 VII чемпіонат України з футболу на rsssf.com (англ.)

1997 у футболі
1998 у футболі
Сезони Другої ліги України з футболу
1997 в українському спорті
1998 в українському спорті